Kirui ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Kirui (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Alex Kirui (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Amos Kirui (* 1998), kenianischer Hindernisläufer
 Catherine Kirui (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin
 Geoffrey Kirui (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Ismael Kirui (* 1975), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kiprop Kirui (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Peter Cheruiyot Kirui (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Philip Kirui (* 1973), kenianischer Marathonläufer
 Purity Kirui (* 1991), kenianische Hindernisläuferin
 Susan Kirui (* 1980), kenianische Langstreckenläuferin
 William Kiptoo Kirui (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer